Вултуру има више значења:

 Вултуру (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Вултуру (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Вултуру (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији
 Општина Вултуру (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији